Мочка может означать:
  — нижняя часть уха, состоящая не из хряща, а из жировой ткани.
 Мочка — такелажная скоба.
 Мочка — полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный измельчением предварительно замоченного хлеба.